ВЭК — распространённая аббревиатура:
 ВЭК — валютный и экспортный контроль / служба по валютному и экспортному контролю
 ВЭК России — Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю
 ВЭК — вертикальный экспериментальный канал
 ВЭК — Владимирская энергосбытовая компания
 ВЭК — врачебно-экспертная комиссия
 ДорВЭК — дорожная врачебно-экспертная комиссия
 ВЭК — Всеобщая электрическая компания
 ВЭК — Всесоюзный экспедиционный комитет
 ВЭК — Всесоюзный энергетический комитет
 ВЭК — Всеукраинский энергетический комитет
 ВЭК — внешнеэкономический комплекс
 ВЭК — Волгоградский Энергетический Колледж
 ВЭК — Всероссийская Экспертная Компания
 ВЭК — Восточная энергетическая компания